Andrzej Chryzostom Załuski (ok. 1650–1711) – biskup kijowski, płocki i warmiński
 Andrzej Stanisław Załuski (1695–1758) – biskup płocki, łucki, chełmiński i krakowski, współzałożyciel Biblioteki Załuskich
 Józef Andrzej Załuski (1702–1774) – biskup kijowski, współzałożyciel Biblioteki Załuskich